Protocol for Metadata Harvesting, protocol d'interoperabilitat per a l'intercanvi d'informació, desenvolupat per lOpen Archives Initiative''
 Patronat Municipal de l'Habitatge, organisme municipal de promoció de l'habitatge
 Padró municipal d'habitants, registre administratiu on consten els veïns d'un municipi
 pmh també és el codi ISO 639-3 del maharashtri''', llengua parlada a l'Índia